Dov Cohen (nacido como Luís Fernando Cohen el 27 de diciembre de 1963) es profesor titular en el Departamento de Literatura del Pueblo Judío en la Universidad Bar Ilán, investigador de la literatura en ladino (judeoespañol), bibliógrafo y experto en la historia del libro y la prensa en ladino. Miembro de la Junta Directiva de la Autoridad Nasionala del Ladino, miembro de la Akademia Nasionala del Ladino, y académico correspondiente de la Real Academia Española. Desde el año 2022 ejerce como director del Instituto Salti para el Estudio del Ladino, de la Universidad Bar Ilán.

Biografía 
Dov Cohen nació en Río de Janeiro, Brasil, y es hijo de David Cohen y Irene Myriam Sión. Emigró a Israel en febrero de 1982 con un grupo de formación en el marco del movimiento Bnei Akiva. Estudió en la Escuela Talmúdica Beit El hasta finales de 1987 y después en el “Instituto Merjavim” para la formación de docentes, bajo la dirección del rabino Prof. Yigal Shafran. En 1989 inició sus estudios de grado en la Universidad Hebrea de Jerusalén en el Departamento de Historia del Pueblo Judío, continuando con un título de posgrado. El tema de su tesis de posgrado fue: “El estatus social de los sabios estudiosos en Esmirna en los siglos XVIII y XIX”. La tesis fue realizada bajo la dirección del Prof. Joseph Hacker. Participó como investigador en diversos proyectos sobre historia y cultura, como el proyecto “Takanot Sefarad“ (“Ordenanzas de Sefarad”) del Instituto Ben Zvi, dirigido por el Prof. Joseph Hacker, y “Fuentes de música otomana” en la Universidad Hebrea, bajo la dirección del Prof. Edwin Seroussi.

En enero de 1991 participó en el proceso de retorno al judaísmo del grupo de anusim de la ciudad portuguesa de Belmonte junto con el rabino Eliyahu Avihail, a instancias del Gran Rabino de Israel Mordechai Eliyahu. Estudió en el escuela talmúdica “Keren Ben Shemen” dirigido por el rabino Moshe Garzon, y fue ordenado por el rabino Eliyahu Abergel. De 1993 a 1995 ejerció como rabino de la Comunidad Israelita de Lisboa en Portugal. En 1997 trabajó en el Archivo Central de la Historia del Pueblo Judío de la Biblioteca Nacional en Jerusalén ordenando el archivo de la comunidad judía de Esmirna, conservado en dicha institución. En 1998 se sumó al equipo de investigadores del Proyecto de Bibliografía Hebrea siendo responsable del registro bibliográfico de la literatura en judeoespañol. De 2000 a 2013 ha ejercido como subdirector y responsable de las colecciones raras de la biblioteca del Instituto Ben Zvi.

En 2006 empezó a enseñar como profesor invitado en el Centro Naime y Yehoshua Salti para el estudio del Ladino (actualmente Instituto Salti para el estudio del Ladino) de la Universidad Bar Ilán. En 2011 finalizó sus estudios de doctorado con la tesis doctoral “La biblioteca de libros en ladino”, bajo la dirección del Prof. Shmuel Refael. En 2013 se sumó a la plantilla de profesores titulares del Departamento de Literatura del Pueblo Judío de la Universidad Bar Ilán. Desde 2019 es miembro de la Akademia Nasionala del Ladino y académico correspondiente de la Real Academia Española. Desde septiembre de 2022 es miembro de la Junta Directiva de la Autoridad Nasionala del Ladino. Desde octubre de 2022, dirige el Instituto Salti para el estudio del Ladino.

Está casado con Karen Yehudit Diesendruck y es padre de cinco hijos. Reside en Nof Ayalon, Israel.

Investigación 
Sus investigaciones se centran en los sefardíes, hablantes de judeoespañol, en la investigación de su creación literaria y producción impresa, en la investigación de su historia, cultura y lengua. Sus investigaciones se dividen en tres ramas principales: el mundo del libro en judeoespañol, la historia de las comunidades y personalidades de la diáspora sefardí y la paleografía sefardí (Soletreo). Su labor se apoya primordialmente en numerosos materiales de archivo, prestando atención a su contexto histórico, social y cultural. Ha identificado en las bibliotecas y colecciones de Israel y de todo el mundo, numerosas publicaciones en ladino desconocidas hasta entonces, incluyendo ediciones tempranas, de entre los documentos encontrados en la Guenizá de El Cairo, sobre los que se han apoyado investigaciones posteriores en el campo de investigación de la literatura en judeoespañol.

Su libro “Tesauro del libro en ladino 1490-1960: bibliografía comentada”, que cuenta con casi cuatro mil artículos, es la bibliografía más extensa en el ámbito de la literatura en judeoespañol "y constituye el mejor catálogo de publicaciones en judeoespañol desde la época de la imprenta incunable hasta mediados del siglo XX". Además del libro, es autor de una serie de artículos sobre los libros en ladino. Sus investigaciones sobre el mundo del libro en judeoespañol tratan una amplia gama de géneros literarios escritos en esta lengua, como las traducciones del Antiguo Testamento, literatura rabínica, literatura de la halajá, literatura moral, exégesis, y poesía por una parte, y teatro, prensa, publicaciones efímeras e incluso egodocumental (por ejemplo, libros de memorias) por otra.

Sus investigaciones en el ámbito de la historia de las comunidades y personalidades de la diáspora sefardí estudian la historia de las comunidades que hablaban judeoespañol haciendo hincapié en la historia de las familias y personalidades que pertenecían a ellas, los fenómenos y procesos sociales, culturales e históricos. Una de las características que destaca en sus artículos sobre estos asuntos es la revelación de escritos, obras y textos desconocidos en judeoespañol y la revelación de la identidad de autores y obras en ladino.

Publicaciones Académicas 
Dov Cohen ha publicado decenas de artículos científicos. He aquí una selección:

 “La Bibliografia Djenerala del Ladino”, Ladinar 4 (2006), pp. 189-196.
 “Kuatroshentos anyos de publikasiones en ladino en Italia”, en Silvia Guastalla (ed.), Judeo-Spanish (Ladino). Sephardic Culture and Tradition: Present, Past and Future, Livorno: Salomone Belforte, 2007, pp. 147-153.
 “Traducciones del grego al judeo-espagnol aldjamiado, publicadas en Salonica”, en Rena Molho (ed.), Judeo-Espagnol – Social and Cultural Life in Salonika through Judeo-Spanish Texts, Thessaloniki: Fondation Ets Ahaim, 2008, pp. 161-166.
 “Remnants of Lost Ladino Books”, Genizah Fragments 58 (2009), p. 2.
 “Un 'bien conocido negociante i luchador comunal': muevas notisias sovre Refael Uziel (1816-1881), precursor de la prensa en djudeoespaniol”, en Rosa Sánchez and Marie-Christine Bornes Varol (eds.), La presse judéo-espagnole, support et vecteur de la modernité, Istanbul: Libra, 2013, pp. 231-253.
 “The Hierarchy of Honorific Titles of Izmir Rabbis”, en Yaron Ben-Naeh et. al. (eds.), Studies in Jewish History Presented to Joseph Hacker, Jerusalem: The Zalman Shazar Center, 2014, pp. 503-527. (in Hebrew)
 “Who is the Author of the Ladino Shulhan ha-Panim (Salonika 1568)?”, Hispania Judaica Bulletin, 11:2 (2015), Hebrew Section, pp. 33-61. (in Hebrew)
 “Uma aproximação a atividade literária do Capitão Artur Carlos de Barros Basto (1887–1961)ˮ, Cadernos de Estudos Sefarditas 18 (2018), pp. 61-98.
 “New Sources in Portuguese Aljamiado: A Collection of Letters Concerning the Commercial Activities of Sephardic Jews in the Ottoman Empire and Italy During the Mid-Sixteenth Century”, en Claude B. Stuczynski and Bruno Feitler (eds.), Portuguese Jews, New Christians and ‘New Jews’, Leiden-Boston: Brill, 2018, pp. 73-101.
 “Coṃpendio delas šeḥiṭót (Constantinople ca. 1510): The First Book Printed in Ladino”, Journal of Jewish Languages 7 (2019), pp. 27-52 [con Ora (Rodrigue) Schwarzwald]
 “Saadi Ha-Levy-Eskenazi (Salonika, 1819-1903): An Updated Biography,” Sefunot 26 (2019), pp. 405-444. (in Hebrew)
 “‘The Holy Island of Chios’: New Findings Concerning the Purported Burial Place of R. Yaʿakov ben Asher (Baʿal Ha-Turim) on the Island of Chios and Pilgrimages to His Gravesite,” Jerusalem Studies in Jewish Folklore 32 (2019), pp. 11-53 (in Hebrew)
 “Missing Treasures: Tracking Lost Ladino Books,” Zutot: Perspectives on Jewish Culture 17 (2019), pp. 58-73.
 “Novedades bibliográficas en el estudio de las ediciones de biblias sefardíes (siglo XVI)”, Sefarad 79 (2019), pp. 199-224.
 “Sources, Etymology and Usage of the Term Soletreo, the Cursive Form of Sephardic Writing,” Masorot 19-20 (2019), pp. 49-68 (in Hebrew)
 “El descubrimiento de la primera traducción impresa en ladino de Pirqué Abot (Salónica, hacia 1570)”, Sefarad 80 (2020), pp. 117-136 [con Ora (Rodrigue) Schwarzwald].
 “’My heart is in Regensburg and I am in the capital of Macedonia’: The Discovery of Stories from Ma‘seh Buch in a Ladino Manuscript”, Jerusalem Studies in Jewish Folklore 34 (2021), pp. 11-53 (in Hebrew).
 “Laws of Sheḥiṭah (Slaughtering) in Ladino, Constantinople 1510 printing”, Ginzei Qedem 18 (2022), pp. 15-34 [con Ora (Rodrigue) Schwarzwald] (in Hebrew).

Reconocimiento 

 Premio otorgado por el Centro Internacional para el estudio del Judaísmo Marroquí (1996)
 Premio de Investigación en el ámbito “Legado del Judaísmo Oriental”, otorgado por el Ministerio de Educación y el Instituto Ben Zvi (2003)
 Premio de Excelencia en memoria de Beni Gaon, otorgado por la Universidad Ben Gurión del Neguev (2008)
 Premio Eduard Duckesz, concedido por el “Instituto de Historia de los judíos de Alemania”, Hamburgo (2012)
 Premio de Excelencia otorgado por la Autoridad Nasionala del Ladino (2013)

Referencias

Enlaces externos 
 El sitio web oficial